Název Strážov může označovat:

 Strážov – město v okrese Klatovy, v Šumavském podhůří.
 Strážov (Kuřívody) – zaniklá osada v okrese Česká Lípa, v bývalém vojenském prostoru Ralsko.
 Strážov (Žilina) – městská část Žiliny
 Strážov (Křivoklátská vrchovina) (511,3 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině v okrese Rokycany, jižně od Skryjí
 Strážov (hora) (1213 m) – nejvyšší hora Strážovských vrchů na Slovensku
 Strážov (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace na stejnojmenné hoře